Principalement on parle de féminisation :
 en biologie : Féminisation (biologie)
 en linguistique : Féminisation en français
 dans les métiers : Féminisation des noms de métiers en français